pikoliny:
 α-pikolina, 2-metylopirydyna, 
 β-pikolina, 3-metylopirydyna, 
 γ-pikolina, 4-metylopirydyna, 
 jon 1-metylopirydyniowy,